Die Gauliga Ostmark 1940/41 (auch Fußball-Sportbereichsklasse Ostmark 1940/41) war die dritte Spielzeit der Gauliga Ostmark im annektierten Österreich. Rapid Wien wurde zum zweiten Male in Folge Meister der Gauliga und zum insgesamt 14. Mal Österreichischer Meister. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Rapid für die deutsche Fußballmeisterschaft 1940/41, bei der sie nach erfolgreich überstandener Gruppenphase in das Halbfinale einzog. Nach einem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen den Dresdner SC erreichte Rapid das Finale, welches am 22. Juni 1941 vor knapp 100.000 Zuschauern im Olympiastadion Berlin gegen den FC Schalke 04 ausgetragen wurde. In diesem lagen die Rapidler bis zur 60. Minute mit 0:3 in Rückstand, in den folgenden elf Minuten konnte Wien jedoch vier Tore erzielen und wurde erstmals deutscher Fußballmeister. Einen Hattrick schoss dabei Franz Binder.

Absteiger aus der Gauliga waren die beiden Tabellenletzten Grazer SC (Steiermark) und Linzer ASK (Oberdonau).

Gauliga

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Spielsaison wurde Franz Binder von Rapid mit insgesamt 27 Treffern in 18 Spielen.

Die Meistermannschaft der Rapid Wien 
 Tor: Rudolf Raftl, Josef Musil
 Verteidigung: Stefan Wagner, Heribert Sperner, Friedrich Pimperl
 Mittelfeld: Franz Wagner, Johann Hofstätter, Stefan Skoumal, Leopold Gernhardt, Franz Kaspirek, Cerny
 Angriff: Wilhelm Fitz, Georg Schors, Franz Binder (K), Matthias Kaburek, Johann Pesser, Hermann Dvoracek, Wilhelm Holec
 Sektionsleiter: Hans Hierath
 Trainer: Leopold Nitsch

Aufstiegsrunde 
Qualifikation

|}

Aufstiegsrunde

|}

1. Klassen 
Die Sieger der zweitklassigen 1. Klassen qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, in der die Aufsteiger zur Gauliga im Rundenturnier ausgespielt wurden.

1. Klasse Wien

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Entscheidungsspiel Wien 

|}

1. Klasse Oberdonau 

|}

1. Klasse Salzburg 

|}

Gauliga Steiermark 

|}

Gau Niederdonau 
Die Spielzeit im Gau Niederdonau wurde in diesem Jahr nicht im Rundenturnier, sondern im K.-o.-System ausgespielt. Die BSG Traisen setzte sich durch und durfte an der Aufstiegsrunde zur Gauliga teilnehmen. 

Halbfinale

|}

Finale

|}

Kreisliga Tirol 
Die Tiroler Vereine waren nicht in das ostmärkische Fußballgeschehen integriert, sondern spielten ihre Meisterschaft in der Kreisliga Tirol aus. Ein Aufstieg in die Gauliga Ostmark war damit von vornherein ausgeschlossen. In den ersten Jahren nach dem Anschluss war jedoch ein Aufstiegsrecht in die Gauliga Bayern vorgesehen, von dem jedoch kein Gebrauch gemacht wurde. Die Meisterschaft wurde abgebrochen und der FC Wacker Innsbruck zum Sieger erklärt.

|}

Bezirksklasse Bodensee-Vorarlberg 
Die Vorarlberger Vereine waren nicht in das ostmärkische Fußballgeschehen integriert, sondern spielten gemeinsam mit Klubs aus dem benachbarten Bodenseeraum ihre Meisterschaft aus. Ein Aufstieg in die Gauliga Ostmark war damit von vornherein ausgeschlossen. Der Sieger, VfB Friedrichshafen, durfte dafür an der Aufstiegsrunde zur Gauliga Württemberg teilnehmen, die der Verein erfolgreich bestritt. Dadurch spielt er Friedrichshafen in der erstklassigen Gauliga Württemberg 1941/42.

Weblinks 
 Abschlusstabellen der Gauligen 1940/41

Fußballsaison 1940/41
1940
Gauliga Ostmark
Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus